

Presentación Previa 
El alemán Dominik Meffert y el austríaco Philipp Oswald fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja franco-canadiense Pierre-Hugues Herbert y Adil Shamasdin ganaron el título, derrotando a los holandeses Stephan Fransen y Jesse Huta Galung en la final, 6–3, 7–65.

Cabezas de serie 

  James Cerretani /  Andreas Siljeström (Semifinales)
  Pierre-Hugues Herbert /  Adil Shamasdin (Campeones)
  Ruben Gonzales /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Stephan Fransen /  Jesse Huta Galung (Final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Túnez 2014